Bieg łączony kobiet na dystansie 5 km stylem klasycznym + 10 km stylem dowolnym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992 w Albertville został rozegrany w dniach 13-15 lutego. Wzięło w nim udział 58 zawodniczek z 20 państw. Był to debiut tej konkurencji w programie olimpijskim. Bieg ten składał się z dwóch części. Rozegrany 13 lutego bieg na 5 km stylem klasycznym był osobną konkurencją medalową, jak i pierwszą częścią biegu łączonego. Druga część, bieg na 10 km stylem dowolnym, odbyła się 15 lutego, a zawodniczki startowały według kolejności i z odstępami czasowymi uzyskanymi w biegu na 5 km. Czasy obu biegów sumowano i na tej podstawie przyznawano medale w biegu łączonym. Pierwszą mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została reprezentantka Wspólnoty Niepodległych Państw Lubow Jegorowa.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992